Еш, Люк де — бельгийский этнолог и антрополог.
 Еш Гвуль — израильская общественная организация, основанная ветеранами Армии Обороны Израиля (АОИ) в 1982 году во время Ливанской войны. 
 Еш Дин — израильская правозащитная организация, предоставляющая юридическую помощь арабам — жителям территорий Палестинской национальной администрации.